Семейка:
 Семейка — уменьшительное (разговорное) название небольшой семьи.

Топоним 
 Семейка — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Семейка — деревня в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Семейка Тофу
 Семейка Аддамс
 Семейка монстров
 Весёлая семейка
 Американская семейка